Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Cliff Richey 6-4, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Cliff Richey (finale)
 Arthur Ashe (Campione)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Stan Smith (semifinali)
 Clark Graebner (terzo turno)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Bob Carmichael (quarti di finale)
 Owen Davidson (terzo turno)

 Robert Lutz (terzo turno)
 Tom Gorman (terzo turno)
 Dick Crealy (secondo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Ray Ruffels (terzo turno)
 Raymond Moore (terzo turno)
 Thomaz Koch (quarti di finale)
 Bob Carmichael (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1970